Шевченко Сергій Миколайович — доктор філософії, доцент кафедри прикладної екології факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1952) — російський вчений в галузі ракетно-космічної техніки, лауреат Державної премії СРСР, дійсний член Російської інженерної академії.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — російський селекціонер рослин, член-кореспондент РАН.
 Шевченко Сергій Миколайович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу надпровідних і мезоскопічних структур Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України.
 Шевченко Сергій Миколайович ( 1960) — радянський і український футболіст і тренер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок